Међуречје се може односити на:
 Међуречје (Ивањица), насеље у општини Ивањица, Србија
 Међуречје (Краљево), насеље града Краљева, Србија
 Међуречје (Рудо), насеље у општини Рудо, Република Српска, Босна и Херцеговина

или:
 Међуреч (Јагодина), стари назив Међуречје, насеље града Јагодине, Србија

или:
 Месопотамија

Види још 
 Међурјечје, насеље у општини Чајниче, Република Српска, Босна и херцеговина
 Међуреч (вишезначна одредница)